Haller er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Albrecht von Haller
 Bent Haller
 Berthold Haller
 Carl Ludwig von Haller
 Helmut Haller
 Hermann Haller